Serniki ist der Name mehrerer Orte:

 Serniki in Polen, siehe Gmina Serniki
 früherer polnischer Name von Sernyky in der Westukraine